

Persone 
 Eugenio Sangregorio – politico italiano
 Giancarlo Sangregorio – scultore italiano
 Inga-Lisa Sangregorio – scrittrice e giornalista svedese

Pagine correlate 
 San Gregorio